

Фейрвуд — переписна місцевість, штат Меріленд
 Фейрвуд — переписна місцевість в окрузі Кінг, штат Вашингтон
 Фейрвуд — переписна місцевість в окрузі Спокен, штат Вашингтон